IDF est un code qui peut signifier :
 Île-de-France, une région française ;
 Israel Defense Forces, l'armée de l'État d'Israël ;
 Intel Developer Forum, un grand salon biannuel où Intel présente ses futures technologies ;
 Iceland Defense Force, un commandement militaire des forces armées des États-Unis existant de 1951 à 2006 et voué à la protection de l'Islande.
Insurance Development Forum, un partenariat public-privé visant à promouvoir l'assurance contre les catastrophes naturelles.